Каїрська конференція (1921)
 Каїрська конференція (1943)